Wilhelm Holle ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Holle (Jurist) (1821–1909), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Wilhelm Holle (Politiker) (1866–1945), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, Oberbürgermeister von Essen